Олдтаун има више значења:
 Олдтаун (Мериленд)
 Олдтаун (Ајдахо)